8709 Kadlu – asteroide della fascia principale
 Kadlu Dorsa – struttura geologica della superficie di Venere
 Kadlu – divinità della Mitologia inuit